Ernst Müller – calciatore tedesco
Ernst Müller – scacchista
Ernst Müller – pugile tedesco
Ernst Müller – pilota tedesco